

Sigle 
 Rot-Weiß Ahlen – società calcistica tedesca
 Rome Wrestling Academy – federazione italiana di wrestling

Codici 
 rwa – codice ISO 639-3 della lingua rawo
 RWA – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Ruanda

Altro 
 Lingua rwa (codice ISO 639-3 rwk)